La parola tricloruro di rodio può riferirsi a diversi composti chimici:

Tricloruro di rodio - Rh(H2O)3Cl3, composto chimico del rodio, idrato.
Tricloruro di rodio - RhCl3, composto chimico del rodio, anidro.